Mesjid Tuha (Meureudu), een plaats in Indonesië
Mesjid Tuha (Meureubo), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing